Denumirea de Palat se poate referi la:

 Palat, edificiu monumental;
 Localități
 Palat, o localitate în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria.